Offa – focaccia di farro in uso presso gli antichi Romani
Offa – città della Nigeria
Offa degli Angli –  figlio di Wermund menzionato nel poema in antico inglese Widsith e forse nel Beowulf.
Offa di Benevento – badessa cristiana venerata come santa
Offa di Mercia – re anglosassone del IX secolo